Мария-Пия Бурбонска, с рождено име Мария Пия дела Грация ди Бурбон (; * 2 август 1849, † 29 септември 1882) e принцеса на Двете Сицилии и титулувана херцогиня на Парма и Пиаченца от 1869 до 1882. Тя е баба по майчина линия на цар Борис III.

Живот 
Дъщеря е на Фердинанд II, крал на Двете Сицилии, и ерцхерцогиня Мария-Тереза Австрийска.

През 1861 г. Мария-Пия и семейството ѝ са изпратени в изгнание след като Кралството на Двете Сицилии е анексирано от Савоите и става част от Кралство Пиемонт и от новосформираното Кралство Италия.

На 5 април 1869 Мария-Пия се омъжва за Роберто I Бурбон-Пармски, херцог на Парма и Пиаченца, които споделят съдбата на Кралството на Двете Сицилии. Двамата имат дванадесет деца.

Мария-Пия умира при раждането на последното си дванадесето дете на 29 септември 1882 г. в Биариц, Франция. След нейната смърт Роберто I се жени повторно през 1884 г. за принцеса Мария-Антония от Португалия, дъщеря на детронирания португалски крал Мигел I, от която Роберто I има още дванадесет деца.

Деца 
 Принцеса Мария-Луиза Бурбон-Пармска (1870 – 1899) – първата съпруга на цар Фердинанд I.
 Принц Фердинанд (5 март 1871 – 14 април 1871)
 Принцеса Луиза-Мария (1872 – 1943)
 Енрико I Бурбон-Пармски, херцог на Парма (1873 – 1939), глава на семейството от 1907 до 1939 г.
 Принцеса Мария-Имаколата (1874 – 1914)
 Принц Джузепе, херцог на Парма (1875 – 1950) – глава на семейството от 1939 до 1950
 Принцеса Мария-Тереза (1876 – 1959)
 Принцеса Мария-Пия (1877 – 1915)
 Принцеса Беатриче (1879 – 1946)
 Принц Елиас, херцог на Парма (1880 – 1959) – глава на семейството от 1950 до 1959, женен за ерцхерцогиня Мария Анна Австрийска.
 Принцеса Мария-Анастасия (25 август 1881 – 7 септември 1881).
 Принц Августо (22 септември 1882, мъртвороден).

Италианска аристокрация
Починали при раждане